Montolivet est une commune de Seine-et-Marne
 Montolivet est un quartier du  de Marseille 
Canton de Marseille-Montolivet 
Le volcan du Montolivet est un sommet des Pyrénées catalanes, en Espagne
L’ordre du Mont-Olivet est un ordre monastique catholique. 

Homonymie de toponyme